Суперкубок Мальти з футболу 2014  — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Мальти Валеттою та віце-чемпіоном Мальти Біркіркарою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2014
Мальта